Le patronyme Albert Cornelis peut désigner deux personnalités :
 Albert Cornelis, peintre flamand actif à Bruges à partir de 1512 et mort en 1531.
 Albert Cornelis, un joueur de football belge actif durant les années 1940.